L'Open de Kuala Lumpur féminin 2013 (ou Kuala Lumpur Open Squash Championships 2013) est l'édition féminine de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 27 au . Laura Massaro remporte le trophée en battant Alison Waters en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur masculin 2013
 Open de Kuala Lumpur
 Saison 2013 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2013
WSA World Series 2013
Sport en Malaisie en 2013
Sport en mars 2013